A Liga Regional (ou Insular) de Santo Antão (Zona Norte) de 2013-14 foi a época da Associação Regional de Futebol de Zona Norte de Santo Antão (ARFZNSA), competição de futebol. O número de clubes de temporada foi nove: seis em Primeira Divisão e três em Segunda Divisão.

O campeão foi o Paulense Desportivo Clube, que conquistou o 50º título no Campeonato Cabo-Verdiano de Futebol de 2014.

Clubes

Primeira Divisão
 Beira Mar
 CD Os Foguetões
 Rosariense Clube
 Paulense Desportivo Clube
 Clube Desportivo Sinagoga
 Solpontense FC

Segunda Divisão
Irmãos Unidos
Janela
São Pedro Apostolo

Resumo da Temporada
A edição 2013-14 da Campeonato Regional (ou Insular) teve o Paulense Desportivo Clube.

Classificação Final

Primeira Divisão

Segunda Divisão
1a: Janela

Jogos

Evolução das posições

Estatísticas
Melhores vitórias:: 
Paulense 5-1 Beira Mar (22 de dezembro)
Sinagoga 1-5 Rosariense (1 de março)

Notas

Ligações externas 
 http://www.fcf.cv/pt/
Associação Regional de Zona Norte de Santo Antão de Futebol á site de FCF
 

Liga Insular de Santo Antão (Zona Norte)
Desporto em Cabo Verde em 2013
Desporto em Cabo Verde em 2014